Roussel steht für:

 Roussel von Bailleul († 1077), normannischer Söldnerführer in byzantinischen Diensten, siehe Roussel Phrangopolos
 Établissements Roussel, französischer Automobilhersteller

Roussel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Roussel (1869–1937), französischer Komponist 
 Alexandre Roussel († 1728), französischer Prediger und evangelischer Märtyrer
 André-Hubert Roussel (* 1965), französischer Ingenieur und Manager sowie CEO der ArianeGroup und Präsident von Eurospace
 Ange Roussel (1934–2018),  französischer Radrennfahrer
 Antoine Roussel (* 1989), französischer Eishockeyspieler
 Dominic Roussel (* 1970), kanadischer Eishockeytorwart
 Fabien Roussel (* 1969), französischer Politiker
 François Roussel (um 1510–nach 1577), französischer Komponist der Renaissance
 François Xavier Roussel (1770–1809) französischer General
 Gaëtan Roussel (* 1972), französischer Singer-Songwriter 
 Gérard Roussel († 1550), französischer Humanist, religiöser Reformer und Bischof
 Gilles Roussel (alias Boulet; * 1975), französischer Comic-Autor
 Guillaume Roussel (* 1980), französischer Komponist
 Henri Roussel (1915–1998), französischer Romanist und Mediävist
 Hélène Roussel (1932–2022), französische Schauspielerin
 Henry Roussel (Schauspieler) (1875–1946), französischer Stummfilmschauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Henri François Anne de Roussel (1747–1812) 
 Jacques Roussel (1911–2008), französischer Dirigent
 Jean-Claude Roussel (* 1957), französischer Ruderer
 Ker-Xavier Roussel (1867–1944), französischer Maler der Nabis 
 Léo Roussel (* 1995), französischer Autorennfahrer
 Louis Roussel (1881–1971), französischer Gräzist und Neogräzist
 Martine F. Roussel (* 1950), französisch-amerikanische Zellbiologin
 Myriem Roussel (* 1962), französische Schauspielerin
 Nathalie Roussel (* 1956), französische Theater- und Filmschauspielerin
 Paul Roussel (1867–1928), französischer Bildhauer 

 Philippe Roussel (* 1961), Schweizer Schauspieler
 Raymond Roussel (1877–1933), französischer Schriftsteller 
 Stéphane Roussel (1902–1999), französische Journalistin und Autorin
 Théodore Roussel (1847–1926), anglo-französischer Maler 

Siehe auch:
 Falck & Roussel, französischer Puppenhersteller
 Rousselle
 Rouxel
 Russel